Жежерін Борис Петрович (1912–2006) — український радянський архітектор.
 Жежерін Вадим Борисович ( 1946) — український архітектор.
 Жежерін Всеволод Петрович (1910–1994) — український зоолог.

Українські прізвища